Bernardino de Mendoza puede referirse a los personajes siguientes:

 Bernardino de Mendoza (1501-1557), Capitán general de las galeras de España.
 Bernardino de Mendoza (1540/41-1604), militar, diplomático y escritor.
 Bernardino Suárez de Mendoza V Conde de la Coruña.